Matica je lahko:
 matica (ustanova), znanstveno-kulturna ustanova z založniško in družabno dejavnostjo, zlasti v 19. stoletju povezana z narodnim življenjem, npr. Slovenska matica
 žuželčja matica, spolno zrela samica pri socialnih žuželkah (npr. mravljah in čebelah), ki ima najvišji hierarhični položaj v koloniji
 matica, kovinski predmet z notranjimi navoji za pričrvstitev vijakov, podložk ipd.
 matica, notranja plast školjčne lupine
 matica, del testa ali zmesi s posebno mikrobno združbo, ki se se doda svežim sestavinam za pospešitev fermentacije
 matica, del rovaša, ki ga obdrži upnik 
 matica listine, prvi primerek listine

Glej tudi 
 Matic (osebno ime)
 matrica